Van der Merwe est un patronyme qui peut faire référence à :
 Akker van der Merwe (Armand Hendrik Petrus "Akker" van der Merwe) (1991), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Bertus Van der Merwe (1929-1971), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Cornelis van der Merwe (1921-1985), un homme politique sud-africain
 DTH Van der Merwe (1986), un joueur de rugby à XV canadien
 Duhan van der Merwe (1995), un joueur de rugby à XV sud-africain, international écossais
 Flip van der Merwe (Phillip Rudolph "Flip" van der Merwe) (1985), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Flippie van der Merwe (Phillip Rudolph "Flippie" van der Merwe) (1957), un joueur de rugby à XV sud-africain, père de Flip et François van der Merwe.
 Frith van der Merwe (1964- ), athlète sud-africaine spécialisée dans les courses de longue distance.
 Franco Van der Merwe  (1983), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Franco Van der Merwe (1984), un joueur de rugby à XV sud-africain
 François van der Merwe (1983), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Heinke van der Merwe (Hendrik Schalk "Heinke" van der Merwe) (1985), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Izak Van der Merwe (1984), un joueur de tennis sud-africain
 Marcel van der Merwe (1990), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Ryno van der Merwe (1979), un joueur de rugby à XV sud-africain
 Schalk van der Merwe (1922-1984), un chirurgien et un homme politique sud-africain
 Schalk van der Merwe (1961), un joueur de tennis sud-africain
 Schalk van der Merwe (1982), un joueur de rugby à 7 sud-africain
 Schalk van der Merwe (Schalk Willem van der Merwe) (1990), un joueur de rugby à XV sud-africain